Steintal ist ein deutscher Ortsname:
 Steintal, bis 1928 Kamionken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Kamionki (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Steintal, bis 1932 Adlig Kamionken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kamionki (Kozłowo), Ort im Powiat Niczicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Steintal, bis 1937 Gräschine, Kreis Wohlau, Schlesien, seit 1945: Grzeszyn (Wińsko), Ort im Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 ehemalige Grafschaft Steintal im Elsass, siehe Ban de la Roche
 ehemalige Gemeinde im Elsass, siehe Ban-de-la-Roche

Siehe auch:
 Steinthal